Swarm — супутникова місія Європейського Космічного Агентства (ЄКА) для вивчення магнітного поля Землі.
 Swarm — мобільний додаток для операційних систем iOS, Android та Windows Phone 8.1.
 The Swarm — американські гірки в Торп-парку у Великій Британії.